YPJ peut faire référence à :
 .
 Unités de protection de la femme, une organisation militaire kurde composée exclusivement de femmes.